Community (englisch für „Gemeinde, Gemeinschaft“) steht für:

 Community (Wales), Verwaltungseinheit in Wales
 Community (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2009–2015)
 englisch für Gemeinschaft, eine Gruppe von Menschen mit Zusammengehörigkeitsgefühl

als Kurzform:
 Online-Community, Internet-Gemeinschaft, Netzgemeinde
 Scientific Community, Wissenschaftsgemeinde

Siehe auch:

 Commune (Begriffsklärung)
 Kommunität (geistliche Gemeinschaft)